Hey Dad steht für:

 Hey Dad!, australische Sitcom
 Hey Dad, Kurzgeschichte von Joyce Carol Oates von 2012, siehe Black Dahlia & White Rose #Hey Dad